Ревенское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ревенское сельское поселение — в Карачевском районе Брянской области.
 Ревенское сельское поселение — в Навлинском районе Брянской области.